Tettigonia — рід прямокрилих із родини справжніх коників, які поширені у Євразії та Північній Африці.

Опис 
Великі комахи, мають зелене або коричневе забарвлення. Більшість видів знаходяться у Європі.

Види 
Усього 26 видів:

 Tettigonia acutipennis R. Ebner, 1946
 Tettigonia balcanica Chobanov & Lemonnier-Darcemont, 2014
 Tettigonia cantans Füssli, 1775
 Tettigonia caudata Charpentier, 1842
 Tettigonia chinensis C. Willemse, 1933
 Tettigonia dolichoptera Mori, 1933
 Tettigonia hispanica I. Bolívar, 1893
 Tettigonia hoozanensis Schumacher, R., 1915
 Tettigonia ibuki Furukawa, 1938
 Tettigonia krugeri Massa, 1998
 Tettigonia longealata Chopard, 1937
 Tettigonia longispina Ingrisch, 1983
 Tettigonia lozanoi I. Bolívar, 1914
 Tettigonia macrocephalus Fischer von Waldheim, 1846
 Tettigonia macroxipha I. Bolívar, 1914
 Tettigonia orientalis Uvarov, 1924
 Tettigonia savignyi Lucas, H., 1849
 Tettigonia silana Capra, 1936
 Tettigonia stchukini Fischer von Waldheim, 1846
 Tettigonia suisharyoensis Schumacher, R., 1915
 Tettigonia tsushimensis Ogawa, 2003
 Tettigonia turcica Ramme, 1951
 Tettigonia ussuriana Uvarov, 1939
 Tettigonia vaucheriana Pictet, 1888
 Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758
 Tettigonia yama Furukawa, 193

Галерея

Примітки 

Роди прямокрилих
Коники